Pace – condizione sociale, relazionale, politica (per estensione anche personale), caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti

Geografia

Francia
Pacé – comune del dipartimento dell'Ille-et-Vilaine, Bretagna
Pacé – comune del dipartimento dell'Orne, Bassa Normandia

Italia
Borgo Pace – comune della provincia di Pesaro e Urbino, Marche
Pace del Mela – comune della città metropolitana di Messina, Sicilia
Pace – frazione di Pescorocchiano, in provincia di Rieti, Lazio
Pace – quartiere di Messina, Sicilia

Stati Uniti
Pace – census-designated place della Contea di Santa Rosa, Florida
Pace – città della Contea di Bolivar, Mississippi

Musica
 Pace – Album di Maurizio Piccoli del 1974
 Pace – album di Amara del 2017
 Pace – album di Fabrizio Moro del 2017
 Pace – singolo di Arisa del 2010
 Pace/Che amore vuoi che sia – singolo di Riccardo Fogli del 1979

Persone 
Achille Pace – pittore italiano
Ada Pace conosciuta come Sayonara – pilota automobilistica e motociclista italiana
Alessandro Pace – costituzionalista e docente italiano
Amedeo Pace – cantante e chitarrista italiano
Antonio Pace – matematico italiano
Biagio Pace – archeologo e politico italiano
Bruno Pace – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Camillo Pace – pastore protestante italiano
Carlo Pace (1931-2003) – politico italiano
Carlo Pace (1936-2017) – politico italiano
Claudette Pace – cantante e politica maltese
Daniele Pace – paroliere e cantante italiano
Darrell Pace – ex arciere statunitense
Domenico Pace – ex schermidore italiano
Donato Pace – politico italiano
Enrico Pace – pianista italiano
Ercole Pace – inventore italiano
Federico Pace – giornalista e scrittore italiano
Gian Paolo Pace – pittore italiano
Giovanni Pace – politico italiano
Giulio Pace – giurista e filosofo italiano
Giuseppe Pace – militare, partigiano e politico italiano
Jamie Pace – calciatore maltese
Joe Pace – ex cestista statunitense
José Carlos Pace – pilota automobilistico brasiliano
Kate Pace – ex sciatrice alpina canadese
Lanfranco Pace – giornalista italiano
Lee Pace – attore statunitense
Lodovico Pace – politico e poeta italiano
Louis Pace – calciatore maltese
Michela Pace – cantante maltese
Mirella Pace – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
Orlando Pace – ex giocatore di football americano statunitense
Peter Pace – generale statunitense
Samuele Pace – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
Simone Pace – batterista italiano
Tommaso Pace – scrittore italiano
Valentina Pace – attrice italiana
Vincenzo Pace – politico italiano

Altro
Pace – oggetto dell'antica liturgia cristiana
Pace – nome proprio di persona
Pace Microtechnologies (PACE) – azienda britannica che produce decoder
500 lire "Pace" – moneta argentea italiana
Charlie Pace – personaggio della serie televisiva Lost
La pace – commedia di Aristofane
Safety car o pace car – nelle competizioni automobilistiche o motociclistiche
Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa – in inglese Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)

Pagine correlate 
Pacé